Гулия:
 Голия — тюркское женское имя (королева цветов). Гол- цветок; ия- властвовать.

Так же имеются:
 Гулия — село в Болгарии;
 Гулия (Гулиа) — абхазская и грузинская фамилия.

См. также 
 Гулийка